Vihtaniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vihtaniemi (halvö), Norra Savolax, 
 Vihtaniemi (ö), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar